F24 ou F 24 peut faire référence à :
 Fedora24, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 France 24, une chaîne de télévision française d'information internationale en continu ;
 HMS Maori (F24), un destroyer de la Royal Navy ;
 Trouble délirant induit, d'après la classification internationale des maladies ;
 F24, une société fournisseur de solutions Software as a service (SaaS) dans le secteur de la gestion des crises et des incidents, de l’alerte et de la messagerie en entreprise.

Voir aussi 

 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres